Дья́конов (Дья́конова) — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Дьяконов, Анатолий Александрович (1907—1972) — советский военачальник, Герой Советского Союза.

Б 
 Дьяконов, Борис Петрович (род. 1977) — российский банкир.

В 
 
 Дьяконов, Валентин Михайлович  (род. 1951) — солист ансамблей «Самоцветы» и «Пламя».
 Дьяконов, Валентин Никитич — российский искусствовед, арт-критик, куратор выставок, дизайнер, кандидат культурологии. 
 Дьяконов, Валерий Аркадьевич (1942—2015) — советский актёр.
 
 Дьяконов, Виктор Павлович (1936—2017) — советский и украинский организатор здравоохранения (медицина катастроф).
 
 Дьяконов, Владислав Дмитриевич (1928—2017) — генеральный директор ОАО «УМПО», Герой Социалистического Труда.

Д

Е 
 Дьяконов, Евгений Георгиевич (1935—2006) — советский и российский математик.
 Дьяконов, Ефрем Аристаулович (1916—1997) — Герой Советского Союза.

И

К 
 Дьяконов, Кирилл Николаевич (род. 1941) — российский физико-географ, ландшафтовед. Доктор географических наук, профессор, член-корреспондент РАН.
 Дьяконов, Константин Викторович (род. 1973) — председатель Законодательного Собрания Амурской области.

Л 
 Дьяконов, Леонид Владимирович (1908—1995) — русский советский детский писатель, поэт и фольклорист, эссеист. В 1938 году был репрессирован, проходил по делу «Литературной группы».

М 
 Дьяконов, Марк Михайлович (род. 1938) — полковник медицинской службы.

Н 
 Дьяконов, Никита Николаевич (1914—1944) — Герой Советского Союза.

П

С

Ю 
 Дьяконов, Юрий Алексеевич (1918—2010) — русский советский детский писатель.

Двойная фамилия 
 Дьяконов-Дьяченко, Георгий Иванович (1924—1991) — советский театральный актёр, режиссёр, народный артист РСФСР.



См. также 
 Дьяконовы — дворянские роды
 Дьяков

Примечания